Dubno ist der Name:

 einer Stadt in der Ukraine, siehe Dubno
 einer Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien, siehe Dubno (Tschechien)
 einer Gemeinde in der Slowakei, siehe Dubno (Slowakei)
 eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Riwne, Rajon Rokytne, siehe Dubno (Rokytne, Riwne)
 Dubno, Wüstung in der Gemeinde Rokytnice v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien

Dubno ist der Name folgender Personen:
 Salomo Dubno (1738–1813), hebräischer Dichter und Aufklärer aus dem Mendelssohnkreis